

Astronomia 
4914 Pardina, asteroide del sistema solare

Toponomastica 
Pardina, comune della Romania nel distretto di Tulcea

Zoologia 
Genetta pardina, carnivoro della famiglia Viverridae
Lince pardina, carnivoro della famiglia Felidae
Pardina, sinonimo del genere Lynx